Csehország
 Horní Poříčí, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Horní Poříčí, település a Dél-morvaországi kerület Blanskói járásában